Launoy (België), een plaats in de gemeente Paliseul in het Belgische provincie Luxemburg
Launoy (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Aisne